Seseli selinoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Nikolaus Joseph von Jacquin. Seseli selinoides ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
selinoides